11-о Европейско първенство по волейбол за жени се провежда от 5 до 13 октомври 1979 година в четири града на Франция. В него участват 12 национални отбора. Шампион за 10 път става отборът на СССР, втори са състезателките от ГДР, а трети – от България. Градовете домакини са Лион, Евре, Орлеан.

Участници 
 Франция – домакин;
 СССР, ГДР, Унгария, Полша, Чехословакия – според достиженията на Европейското от 1977 година;
 Румъния, Югославия, България, Белгия, ФРГ, Холандия – от квалификации.

Система на провеждане 
Дванадесетте отбора са разделени на три групи. Двата първи отбора от всяка група играят по система всеки срещу всеки за местата от 1 до 6 като се отчитат резултатите от предварителните групи.

На същия принцип се разпределят местата от 7 до 12 от класираните на 3-4 място в предварителната група.

Предварителен етап

Група А (Орлеан) 

 5 октомври: Полша – ФРГ 3:1 (15:6, 15:1, 13:15, 15:7); СССР – Румъния 3:2 (15:5, 15:12, 11:15, 12:15, 15:8).
 6 октомври: Румъния – ФРГ 3:1 (15:7, 12:15, 15:11, 15:12); Полша – СССР 3:2 (15:10, 6:15, 15:12, 12:15, 15:12).
 7 октомври: СССР – ФРГ 3:0 (15:6, 15:2, 15:11); Румъния – Полша 3:0 (15:5, 15:6, 15:10).

Група В (Кан) 

 5 октомври: ГДР – Белгия 3:0 (15:1, 15:5, 15:3); България – Чехословакия 3:0 (15:5, 15:10, 15:11).
 6 октомври: България – Белгия 3:0 (15:4, 15:4, 15:3); ГДР – Чехословакия 3:1 (15:6, 15:13, 13:15, 15:9).
 7 октомври: ГДР – България 3:0 (15:3, 16:14, 15:8); Чехословакия – Белгия 3:0 (15:7, 15:10, 15:5).

Група С (Евре) 

 5 октомври: Унгария – Югославия 3:1 (8:15, 15:3, 15:3, 15:12); Холандия – Франция 3:0 (15:11, 15:9, 15:13).
 6 октомври: Югославия – Франция 3:1 (15:4, 15:5, 9:15, 15:6); Унгария – Холандия 3:2 (16:18, 15:13, 15:9, 8:15, 15:7).
 7 октомври: Холандия – Югославия 3:1 (15:3, 8:15, 15:8, 15:8); Унгария – Франция 3:0 (15:7, 15:3, 15:6).

Група от 7 до 12 място (Кан) 
С курсив са дадени резултатите от мачовете от предварителните групи които са зачетени през този етап

 10 октомври: Чехословакия – Югославия 3:0 (15:11, 16:14, 15:6); ФРГ – Белгия 3:1 (15:7, 9:15, 15:4, 15:1); Полша – Франция 3:1 (15:12, 15:7, 9:15, 15:4).
 11 октомври: Чехословакия – ФРГ 3:0 (15:7, 15:13, 15:3); Полша – Югославия 3:0 (15:11, 15:10, 15:6); Франция – Белгия 3:2 (14:16, 15:9, 15:4, 12:15, 15:12).
 12 октомври: ФРГ – Югославия 3:1 (15:11, 5:15, 15:11, 15:8); Чехословакия – Франция 3:0 (15:7, 15:0, 15:13); Полша – Белгия 3:0 (15:5, 15:4, 15:5).
 13 октомври: Чехословакия – Полша 3:0 (15:11, 15:13, 15:5); Югославия – Белгия 3:0 (15:9, 15:7, 15:11); ФРГ – Франция 3:0 (15:5, 15:9, 15:11).

Финален етап (Лион) 
С курсив са дадени резултатите от мачовете от предварителните групи които са зачетени през този етап

 10 октомври: Унгария – Румъния 3:0 (16:14, 15:11, 15:8); СССР – България 3:2 (15:10, 15:7, 10:15, 9:15, 15:11); ГДР – Холандия 3:0 (15:7, 15:4, 15:6).
 11 октомври: СССР – Унгария 3:1 (18:16, 15:6, 9:15, 15:8); България – Холандия 3:0 (17:15, 15:6, 15:6); ГДР – Румъния 3:0 (15:3, 15:5, 15:3).
 12 октомври: СССР – Холандия 3:0 (15:6, 15:1, 15:1); ГДР – Унгария 3:1 (15:9, 15:6, 7:15, 15:13); България – Румъния 3:0 (15:4, 15:10, 15:6).
 13 октомври: Румъния – Холандия 3:2 (15:12, 12:15, 13:15, 15:5, 15:10); България – Унгария 3:2 (9:15, 11:15, 15:3, 15:10, 15:10); СССР – ГДР 3:0 (15:9, 15:5, 15:7).

Крайно класиране

Източници 
 Архив на волейболните резултати 
 www.sport-komplett.de

 
Волейбол във Франция
Спорт в Лион